Сари:

Персоналии
 Сари ас-Сакати (772—867) — исламский богослов, известный представитель второго поколения суфиев.
 Сари, Сиркка (имя при рождении Сиркка Линнеа Янссон; 1920—1939) — финская киноактриса.
 Сари, Юсуф (род. 1998) — французский футболист.

Прочее
 Сари — женская одежда в Индии.
 Сари — город на севере Ирана.
 Сари — чувашский хмельной напиток.

См. также 
 Сарри